

Informatica  
 Ethereal – nome precedente del software Wireshark

Musica 
 Ethereal – nome precedente del gruppo musicale As You Drown
 Ethereal wave, o semplicemente  ethereal – sottogenere di musica darkwave